Плейсвицкое перемирие –  соглашение от 4 июня 1813 года между Наполеоном I  и  Барклай-де-Толли (главнокомандующим русско-прусской объединённой армии).

Предпосылки 
Многие прусские и русские офицеры были неприятно «поражены» известием о перемирии. В этот день (4 июня 1813 года) прусские войска Бюлова с участием русских полков при Лукау отразили наступление 30-тысячного корпуса Удино на Берлин. Крупные силы русских под командованием Чернышева и Воронцова были близки к захвату Лейпцига с обширными складами в глубоком тылу французской армии. Считали, что армия готова к третьему сражению: после отступления в Силезию она существенно усилилась прусскими рекрутами, а также русским корпусом Сакена. Напротив, армия Наполеона после Бауцена понесла значительные потери и была ослаблена.

Однако, Барклай де Толли считал, что полученное «усиление» армии не меняло соотношение сил. Необходимо было не допустить генерального сражения и сохранить союзную армию. К концу мая 1813 года в союзной армии не была устранена главная проблема — «нехватки резервов» для действий против французов одновременно, как в Силезии, так и для защиты Берлина. Люди голодали. Многомесячные бои «в сочетании с неумелым управлением Витгенштейна довели армию до состояния замешательства»: командующий не знал «точного местоположения своих боевых подразделений, их численности». Армия нуждалась в реорганизации, отдыхе, пополнении резервами. Кроме того, перерыв был необходим для налаживания снабжения армии: устройства магазинов от Вислы до Эльбы, решения проблем с финансированием. Необходимо было путем переговоров убедить «Венский двор возможно скорее присоединиться к их общему делу» — борьбе с Наполеоном.
 
Наполеон, выиграв оба сражения при Лютцене и Бауцене, не сумел разбить объединённую русско-прусскую армию. Исход боев «стал большим разочарованием» для Наполеона. Понеся значительные потери (при Бауцене: 25 000 человек — против 10 850 убитых и раненых), Наполеон всего лишь оттеснил союзную армию вдоль линии отступления. Солдаты французской армии утомились от непрерывных безрезультатных боев. Снабжение войск было неудовлетворительным. Многие солдаты были истощены, число заболевших резко возросло. Наполеону необходимо было привести в порядок армию и восстановить французскую кавалерию: в России было потеряно 175 тыс. лошадей. Франция была бедна лошадьми. Конные заводы в Польше и северо-восточной Германии были потеряны.

Кроме того, Наполеон нуждался в мирных переговорах. Необходимо было не допустить присоединение Австрии к коалиции и возобновить переговоры с Александром I о мире. Ранее Наполеон неоднократно пытался вступить в переговоры с Александром I напрямую. Однако, Александр отвергал эти попытки. Он был убеждён, что «всякий мир с Наполеоном был не что иное, как более или менее кратковременное перемирие».

Из-за нехватки ресурсов Наполеон проигрывал Великобритании. В конце мая британский генерал Веллингтон начал успешное наступление в Испании. 26 мая французы эвакуировали Мадрид. Финансовые возможности Великобритании позволяли оказать существенную материальную поддержку странам коалиции. Британское влияние не приветствовалось большинством европейских стран. Однако, французский вариант доминирования представлял большую угрозу монархам Европы и старым порядкам, для восстановление которых и создавались Антифранцузские коалиции.

Подписание 
После упорных арьергардных боёв при Рейхенбахе, расстроенный гибелью своего гофмаршала и ближайшего друга Жерара Дюрока , Наполеон удалился на два дня в Гёрлиц.

Император Александр запросил перемирие, для чего поручил Нессельроде известить Коленкура о том, что последний может быть принят им при посредничестве «австрийского кабинета». 25 мая Коленкур, выполняя приказ Наполеона, написал Нессельроде о согласии заключить перемирие и дозволении переговорить с Александром I. Нессельроде ответил, что Александр считает удобным для «совещания о предмете чисто военном» послать на передовую доверенных офицеров для заключения перемирия. 28 мая граф Шувалов и генерал-лейтенант Клейст, уполномоченные Барклай-де-Толли офицеры, известили Коленкура о прибытии на аванпосты. 29 мая Коленкур приехал в Найдорф близ Лигница. С 1 июня переговоры о перемирии перенесли в Плейсвиц в 16 километрах к северо-востоку от города Стшегом.

Соглашение о перемирии было подписано в Плейсвице 4 июня 1813 года. Стороны согласовали срок действия соглашения и его условия. Предполагалось, что перемирие будет действовать до 20 июля 1813 года. Однако, по настоянию Австрии действие было продлено до 10 августа 1813 года.

Условия перемирия 

Соглашением о перемирии  была определена линия демаркации, за которую войска должны быть отведены к 12 июня. Созданы нейтральные зоны шириной от 3 до 5 миль.  Линия демаркации пролегала от богемской границы через  Lahn  до , далее по реке Кацбах до устья с Одером и далее до границы Саксонии, и далее по границе до Эльбы и вниз по течению этой реки .  

Силы объединенной русско-прусской армии оставили Гамбург, а войска Наполеона - Бреслау, занятый ими 1 июня. Почти вся Саксония должна была находиться под контролем французов, а вся Пруссия под контролем объединённой русско-прусской армии. Осаждённые французские гарнизоны, в крепостях Данциг, Модлин, Замосць, Штеттин и  должны были каждые 5 дней снабжаться продовольствием противостоящими войсками. Вокруг осажденных городов были созданы нейтральные зоны шириной около 4-х верст .

Мирные переговоры 

27 июня в Райхенбахе была подписана секретная конвенция между Австрией, Россией и Пруссией. Согласно конвенции, Австрия обязалась присоединиться к коалиции и объявить войну Наполеону, если до 20 июля 1813 года (дата прекращения перемирия) он не согласится на следующие 4 условия :

 передать коалиции герцогство Варшавское;
 увеличить владения Пруссии: передать  Данциг и часть территории герцогства Варшавского вследствие его раздела. Вывести французские войска из крепостей на прусской и польской территориях;
 Иллирию передать Австрии;
 отказаться от ганзейских городов и прибрежных территорий Северного моря.

Наполеон дал согласие на проведение мирных переговоров при посредничестве Австрии в Праге (Пражский конгресс) в первые «пять дней июля» и принял предложение Меттерниха продлить перемирие до 10 августа 1813 года. Он был готов на уступки, которые бы не уменьшили его влияние в Европе. Условия мира, основанные на 4 пунктах, позволяли Наполеону контролировать Рейнский союз, реку Эльбу с переправами, угрожать Пруссии захватом. Французская армия легко могла бы установить контроль над прибрежной территорией.

Учитывая риски, союзные монархи дали понять Австрии, что готовы вступить в переговоры с Наполеоном только при условии включения в процессе переговоров дополнительных требований, которые бы поставили конец экспансии Наполеона. Союзники были уверены, что Наполеон не согласится ни на какие существенные уступки, а его упрямство заставит колеблющуюся Австрию присоединиться к коалиции . В течение перемирия были заключены субсидные конвенции, разработан план совместных действий войск коалиции. 

Военная кампания 1813 года возобновилась 11 августа, но уже с большим перевесом в силах у союзников, к которым присоединилась Австрия.

Оценка историков 

Английский историк  Ливен Д. писал, что после Бауцена Барклай-де-Толли предлагал отвести объединённую армию за Одер к базам снабжения. Для Пруссии этот шаг грозил потерей Силезии, Берлина, Бранденбурга и, как следствие, срывом присоединения Австрии к коалиции. Блюхер и Йорк заявили, что в случае отвода русских частей за Одер, прусская армия будет вынуждена отделиться для защиты Пруссии. 

Узнав о согласии Наполеона на перемирие, Барклай не мог поверить в удачу: последний дал ему ещё больший срок, чем он сам планировал, для восстановления армии. Барклаю «не нужно было рисковать разрывом с Пруссией или Австрией, или же проводить преобразования в разгар военных операций». 

Впоследствии, Наполеон вспоминал, что этот шаг был «одним из худших решений в его жизни». Дальнейшее наступление французов на восток разделило бы русские и прусские силы и «отпугнуло» австрийцев.

Примечания

Литература 
 
 
 

Международные договоры Российской империи
Международные договоры Пруссии
Договоры Наполеоновских войн
Международные договоры XIX века
Перемирия
Наполеоновские войны
1813 год